Inslag kan syfta på:

 Inslag (media) – en del av ett program i radio och TV
 Inslag (vävning) – det material som ligger mellan varptrådarna och oftast tvärs dessa
 Inslag (tunnel) – ett ställe där man börjar drivningen av en ort eller tunnel